Bane steht für:
 Bané, Departement und Gemeinde in Burkina Faso
 Bane, Ort im Distrikt Bischarri im Libanon
 Bane (Band), eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band
 Bane (Comic), eine Figur aus dem Batman-Universum
 Bane (Volk), Beti-Sprache und Ethnie im Süden Kameruns
 Bane (Velike Lašče), Dorf in Slowenien
 Bane (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bane (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Bane oder Bané ist der Familienname folgender Personen:
 Apa Bane (* nach 354; † nach 395), christlicher Asket
 Augustinus Tumaole Bane (* 1947), lesothischer Ordensgeistlicher, Bischof von Leribe
 Desmond Bane (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joseph Banga Bane (* 1957), kongolesischer Bischof
 Pierre de Bané (1938–2019), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 Bane Creek
 Bain
 Bayne
 Ban (Begriffsklärung)
 Bahne
 Banes